Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 48 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 12 спортсменок из 9 стран. 

Женская тяжёлая атлетика дебютировала в программе летних Олимпийских игр. Первой Олимпийской чемпионкой первоначально стала болгарка Изабела Драгнева, но через несколько дней после соревнований в анализах спортсменки были обнаружены запрещённые препараты - диуретики. Таким образом олимпийской чемпионкой была объявлена американка Тара Нотт. Обладательницей серебра стала индонезийская спортсменка Раема Румбевас, которая уступила американке, только из-за того, что оказалась на 500 грамм тяжелее. Бронзовая медаль досталась Шри Индрияри, также представлявшей Индонезию.

Медалисты

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт